Златни глобус за најбољег редитеља () једна је од награда Златни глобус коју од 1943. додељује Холивудско удружење страних новинара ().

Елија Казан је освојио ову награду сва четири пута када је био номинован и редитељ је са највећим бројем освојених признања у овој категороји. Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд, Дејвид Лин, Милош Форман и Оливер Стоун су на другом месту по броју освојених награда са три победе. Стивен Спилберг има највише номинација (11) и две освојене награде. Барбра Страјсенд је тренутно једина жена која је освојила ово признање.

Напомене:
 знак "†" указује да је редитељ освојио и награду Оскар у истој категороји
 знак "‡" указује да је редитељ био номинован за награду Оскар у истој категороји

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Редитељ